Francia
 Marseilles – esonimo inglese di Marsiglia
 Marseilles-lès-Aubigny – comune del Cher
 Stati Uniti d'America
 Marseilles – città della Contea di LaSalle, Illinois
 Marseilles – villaggio della Contea di Wyandot, Ohio